Caught by the Window é o álbum de estréia da banda de rock canadense Pilot Speed (nessa época conhecida como Pilate). Gravado na Umbrella Studios, Toronto, Ontario em 2002.

Faixas 
Todas as músicas são de autoria da banda Pilot Speed e todas as letras de Todd Clark.
 "Endgame" – 2:09
 "Melt into the Walls" – 4:16
 "Into Your Hideout" – 3:56
 "Mercy" – 4:28
 "Fall Down" – 4:41
 "Don't Waste Your Breath" – 5:47
 "Collide" – 5:08
 "Perfect Thrill" – 3:04
 "Alright" – 5:39
 "Overrated" – 3:16
 "The Travel Song" – 3:54
 "Out on My Feet" – 5:09
 "A Reprise" – 2:45

Álbuns de 2003
Álbuns de Pilot Speed